Fagocyba är ett släkte av insekter som beskrevs av Dlabola 1958. Fagocyba ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Fagocyba